Генерал юстиции Российской Федерации — высшее специальное звание сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.

История 
Звание установлено статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

В соответствии с Перечнем соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета Российской Федерации классным чинам прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации и воинским званиям, утверждённым указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», звание соответствует классному чину «Действительный государственный советник юстиции» и воинскому званию «генерал армии».

В соответствии с Перечнем должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, утверждённым указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», звание может присваиваться только Председателю Следственного комитета Российской Федерации.

Звание присваивается Президентом Российской Федерации.

20 февраля 2016 года присвоено А. И. Бастрыкину.

См. также 
 Действительный государственный советник юстиции (Прокуратура)
 Генерал полиции Российской Федерации (МВД России)
 Генерал полиции Российской Федерации (ФСКН России)
 Генерал внутренней службы Российской Федерации (ФСИН России)
 Генерал внутренней службы Российской Федерации (ФССП России)

Примечания 

Специальные звания сотрудников Следственного комитета Российской Федерации